Duvesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Duvesjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (0,5 ha)
Duvesjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (1 ha)
Duvesjön – en tätort i Kungälvs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn